Lisle puede referirse a: 

 Lisle, comuna francesa situada en Dordoña.
 Lisle, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Lisle (Nueva York), dos localidades en el estado de Nueva York.